El término escudo de Zaragoza, puede referirse a:

Colombia 

Escudo de Zaragoza (municipio), en Antioquia;

España 

Escudo de Zaragoza (ciudad), en la provincia homónima;
Escudo de la provincia de Zaragoza (provincia), en Aragón;

México 

Escudo de Coahuila de Zaragoza (estado);
Escudo de Puebla de Zaragoza (ciudad), en Puebla.